Příjmení Vickery nosí více významných osobností:

 Brian Vickery (1918–2009) – britský informační vědec australského původu
 Frank Vickery (1951–2018) – velšský dramatik a herec
 Sachia Vickeryová (* 1995) – americká profesionální tenistka

Externí odkazy